Ptahmose (ou Ptahmès, Ptahmosis) est un nom porté au Nouvel Empire.

 Ptahmose, vizir du sud, maire de Thèbes et grand prêtre d'Amon sous le règne d'.
 Ptahmose, grand prêtre de Ptah sous le règne de .
 Ptahmose, autre grand prêtre de Ptah qui exerça sa fonction à la fin du règne de .
 Ptahmose, fils de Menkheper, autre grand prêtre de Ptah qui exerça sa fonction durant le règne d'.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité